Johann Georg Steigerthal - Duits arts
 Steigerthal (plaats) - plaats in de gemeente Nordhausen in de Duitse deelstaat Thüringen